Премия XBIZ лучшей актрисе — комедия () — ежегодная награда, вручавшаяся компанией XBIZ, лучшей актрисе года в жанре кинокомедии. Награда была учреждена в 2013 году под названием «Лучшая актриса — пародия» (Best Actress — Parody Release). Начиная с ноября 2017 года награда была переименована и вручается за достижения в жанре кинокомедии. По состоянию на январь 2020 года, последней обладательницей этой награды является Айви Вульф.

Лауреаты и номинанты

Лучшая актриса — пародия

Лучшая актриса — комедия

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 

XBIZ Award
Награды, появившиеся в 2013 году
Награды актрисам
Появились в 2013 году в США
Исчезли в 2020 году